Награда Удружења глумаца за најбољу глумицу у хумористичкој серији () признање је које  додељује Удружење филмских глумаца од  1994. године.

1990е

2000е

2010е

2020е

Спољашње везе 

Награде Удружења филмских глумаца